« Défense d'afficher », une inscription fréquente sur les murs de villes françaises depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La mention de « Défense d'afficher - loi du  » apparaît également. 
 Défense d'afficher, un court-métrage français réalisé par Georges Mélies en 1896.